Etruskische Twaalfstedenbond
 Ionische Twaalfstedenbond